
Termin -{HCS}- ima više značenja.
 Ljudski placentalni laktogen, peptidni hormon
 Hidrokortizon, steroidni hormon
 Homocitrat sintaza, enzim
 Citohrom c‎, enzim